Patrimoniumweg (Doorn)
 Patrimoniumweg (Heelsum)